Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2008 odbyły się w dniach 5-13 kwietnia w amerykańskim Grand Forks (Dakota Północna), w Ralph Engelstad Arena. Rywalizowało ze sobą tradycyjnie 12 zespołów. Tytuł mistrzowski obronili Kanadyjczycy (w innym składzie) pokonując w finale Szkocję, trzecie miejsce zajęła reprezentacja Norwegii.



Reprezentacje

Terminarz

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
13 kwietnia, 13:30

Mały finał 
12 kwietnia, 19:00

Półfinał 
12 kwietnia, 13:30

1-2 
11 kwietnia, 19:00

3-4 
11 kwietnia, 14:00

Round-Robin

Sesja 1. 
5 kwietnia, 14:00

Sesja 2. 
5 kwietnia, 19:00

Sesja 3. 
6 kwietnia,  9:00

Sesja 4. 
6 kwietnia, 14:00

Sesja 5. 
6 kwietnia, 19:00

Sesja 6. 
7 kwietnia, 9:00

Sesja 7. 
7 kwietnia, 14:00

Sesja 8. 
7 kwietnia, 19:00

Sesja 9. 
8 kwietnia, 8:00

Sesja 10. 
8 kwietnia, 14:00

Sesja 11. 
8 kwietnia, 19:00

Sesja 12. 
9 kwietnia, 9:00

Sesja 13. 
9 kwietnia, 14:00

Sesja 14. 
9 kwietnia, 19:00

Sesja 15. 
10 kwietnia, 9:00

Sesja 16. 
10 kwietnia, 14:00

Sesja 17. 
10 kwietnia, 19:00

Statystyki

Partie i kamienie

Ranking zawodników

Australia

Chiny

Czechy

Dania

Francja

Kanada

Niemcy

Norwegia

Stany Zjednoczone

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Przypisy

Bibliografia 
 

2008
2008 w curlingu
Dakota Północna
2008 w Stanach Zjednoczonych
Curling w Stanach Zjednoczonych